

Nazwy miejscowe 
Najbardziej znane z miejsc o nazwie Sherwood to las Sherwood w Nottinghamshire, według legendy siedziba Robin Hooda. Od niego pochodzi też nazwa jednego z przedmieści miasta Nottingham.

Istnieje również kilka miejscowości w Stanach Zjednoczonych Ameryki o nazwie Sherwood:
 Sherwood – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
 Sherwood – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Sherwood – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Sherwood – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Sherwood – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance
 Sherwood – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Washington
 Sherwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Sherwood – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
Gminy w USA:
 Sherwood (ang. Sherwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Sherwood (ang. Sherwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

 Sherwood – obszar w hrabstwie Talbot, w stanie Maryland

Osoby o nazwisku Sherwood 
 Ben Sherwood, prezes ABC News
 Brad Sherwood, amerykański aktor
 Henry Sherwood, kanadyjski przedsiębiorca
 Holly Sherwood, amerykańska piosenkarka
 James Sherwood, amerykański przedsiębiorca
 John Sherwood, brytyjski lekkoatleta
 Robert E. Sherwood, amerykański dramatopisarz
 Sheila Sherwood, brytyjska lekkoatletka
 Tim Sherwood, angielski trener piłkarski, wcześniej piłkarz
 Dominic Sherwood, angielski aktor

Inne znaczenia 
 Sherwood Electronics, producent sprzętu elektronicznego
 liczba Sherwooda
 Sherwood, powieściowa trylogia autorstwa Tomasza Pacyńskiego, na którą składają się powieści Sherwood, Maskarada oraz Wrota światów